Неуловимый:

Фильмы
 Неуловимый (фильм, 1997) — США
 Неуловимый (фильм, 2005) — Франция
 Неуловимый (фильм, 2009) — Индия

Техника
 Неуловимый (эсминец)
 Неуловимый (бронепоезд)